Lunula kan de volgende betekenissen hebben :
Lunula (christendom), een houder voor een hostie
Lunula (anatomie), een deel van de vingernagel